Kalaallit Nunaata Radioa
 Katalog nakładów rzeczowych